Brittan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin Ralph Brittan
 Norman Henry Brittan